Le  Grand Prix moto des Pays-Bas 2010 est la sixième manche du championnat du monde de vitesse moto 2010. La compétition s'est déroulée du 24 au  sur le circuit d'Assen. C'est la  du Grand Prix moto des Pays-Bas.

Résultats des MotoGP

Résultats des Moto2

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de la MotoGP

Grand Prix moto des Pays-Bas
Pays-Bas
Sport aux Pays-Bas en 2010
Sport en juin 2010